Sativa es una palabra latina que significa cultivada.

 Se utiliza en los nombres científicos de varias especies vegetales:
 Avena sativa, avena.
 Camelina sativa
 Cannabis sativa, cáñamo o marihuana (véase Cannabis (psicotrópico)).
 Castanea sativa, castaño.
 Eruca sativa y Eruca vesicaria (con discrepancias en la clasificación, habiéndose descrito como subespecies Eruca vesicaria sativa y Eruca sativa vesicaria), berza alhuceña, eruca, eruga, jamargo, jamargo blanco,oruga, ruca o rúcula.
 Lactuca sativa, lechuga. 
 Madia sativa
 Medicago sativa, alfalfa.
 Nigella sativa, ajenuz o neguilla.
 Pastinaca sativa, chirivía, pastinaca o zanahoria blanca.
 Oryza sativa, arroz (la especie de arroz de origen asiático extendido al resto de continentes).
 Vicia sativa, veza, garrobilla, janamargo o arvejilla.